Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 est un nom de plante à fleurs du genre Parthenocissus. Selon les sources, il s'agit d'un synonyme de deux espèces différentes :

 Parthenocissus quinquefolia, la Vigne vierge vraie 
 Parthenocissus vitacea, la Vigne vierge commune

Références